Мифимнийская митрополия () — епархия «Новых Земель» Элладской православной церкви. Как и прочие епархии «Новых Земель» имеет также формальное подчинение Константинопольскому патриархату. Центром епархии является город Калони на острове Лесбос в Греции.

Епархия насчитывает 37 приходов и 3 монастыря. Официальный орган митрополии — «Ο Ταξιάρχης».

Управляющие 
 Христодор (уп. 520)
 Игнатий Агаллианский (1531—1563)
 Паисий (Курентис) (? — декабрь 1863)
 Никифор (Гликас) (23 марта 1881 — февраль 1896)
 Паисий (Курентис) (? — †19 декабря 1904)
 Василий (Комвопулос) (2 декабря 1916 — 25 октября 1922)
 Дионисий (Минас)
 Константин (Кардаменис) (22 апреля 1956 — 16 ноября 1965)
 Иаков (Малярос) (1965—1984)
 Хризостом (Каламатианос) (с 6 мая 1984)

Монастыри 
 Лимонос (Калони, мужской)

Примечания

Ссылки 
 Metropolis of Mithymna. 
 Holy Metropolis of Methymna.